Рышковский сельсовет — административно-территориальная единица (сельсовет) и муниципальное образование (сельское поселение) в составе Курского района Курской области. 

Административный центр — село Рышково.

Расположен к юго-востоку от Курска в районе платформы «465 километр» железнодорожной линии «Киев — Курск», непосредственно граничит с Сеймским округом Курска.

Главное сельскохозяйственное предприятие - колхоз имени Черняховского.

История 
Статус и границы сельсовета установлены Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования

Сельские поселения Курской области
Муниципальные образования Курского района Курской области